Schwarzer Skorpion steht für:

 Tatort: Der schwarze Skorpion, Fernsehfilm
 Schwarzer Laos-Skorpion, Skorpionart